Ел Пресидио има више значења:

 Ел Пресидио (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Пресидио (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пресидио (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пресидио (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пресидио (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пресидио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пресидио (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику